В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Тараклийского района входит 26 населённых пунктов, в том числе:
 2 города — Тараклия (), Твардица ();
 7 сёл, не входящих в состав коммун;
 17 сёл, входящих в состав 6 коммун.

Примечания 

Тараклийский район
Тараклийский район